

Яшково — село в гміні Сошно Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Яшково — село в гміні Занемишль Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Яшково — село в гміні Бродниця Сьремського повіту Великопольського воєводства